Grabów (gromada) (powiat łęczycki)
 Gromada Grabów nad Pilicą (powiat kozienicki)
 Grabów nad Prosną (gromada) (powiat kępiński / ostrzeszowski)
 Gromada Grabów nad Wisłą (powiat kozienicki / zwoleński)
 Grabów Nowy (gromada) (powiat kozienicki)
 Grabów Szlachecki (gromada) (powiat garwoliński / rycki)
 Rozpłucie-Grabów (gromada) (powiat lubartowski)